

Persone 
 Filippo de Grenet – militare e diplomatico italiano, martire nell'eccidio delle Fosse Ardeatine
 Francesco Grenet – militare e politico italiano
 François Grenet – ex calciatore francese
 Samantha de Grenet – conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella italiana

Altro 
 Meslay-le-Grenet – comune francese nel dipartimento dell'Eure-et-Loir